The Bridge of Sighs – cortometraggio del 1908 diretto da Edwin S. Porter
The Bridge of Sighs – film del 1915 sceneggiato da Betty Harte
The Bridge of Sighs – film del 1915 diretto da Bertram Bracken
The Bridge of Sighs – film del 1925 diretto da Phil Rosen
The Bridge of Sighs – film del 1936 diretto da Phil Rosen